Soares se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Benedicto Abílio Monteiro Soares
 Ilka Maria Fernandes Soares